Die Usbekische Fußballliga 2010 war die 19. Spielzeit der höchsten usbekischen Profi-Liga. Die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften betrug 14. Die Hauptstadt Taschkent war mit drei Teams in der Liga vertreten.

Vereine der Saison 2010

Tabelle 

2010
Fußballsaison 2010